AS Béziers est un nom de club sportif notamment porté par :
 Association sportive de Béziers Hérault, club de rugby à XV ;
 Association sportive de Béziers, club de football fondé en 1911 et dissout en 1990 ;
 Avenir sportif Béziers, club de football fondé en 2007.